Kor, kor
 kor – biblijna miara objętości 
 Kor (Cor) – fikcyjna postać z serii książkowej Opowieści z Narnii

 KOR
 Komitet Obrony Rzeczypospolitej – w latach 1935-1939 jeden z trzech, obok Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych i Ministerstwa Spraw Wojskowych, naczelnych organów władzy wojskowej, utworzony w miejsce Komitetu Obrony Państwa. W PRL-U rolę KOR-u spełniał Komitet Obrony Kraju.
 KOR – Komitet Obrony Robotników, organizacja opozycyjna związana z apelem do władz wystosowanym 23 września 1976 r.
 KSS „KOR” – Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” powstały 29 września 1977 z przekształcenia Komitetu Obrony Robotników
 Klub Oficerów Rezerwy – organizacje lub jednostki organizacyjne działające w ramach Ligi Obrony Kraju, grupujące przede wszystkim oficerów i podchorążych niezawodowych, absolwentów SOR i SPR.
 Kimagure Orange Road – japońska seria manga i anime autorstwa Izumiego Matsumoto.